Sharahili ist der Familienname folgender Personen:

 Bandar Sharahili (* 1987), saudi-arabischer Hürdenläufer
 Riyadh Sharahili (* 1993), saudi-arabischer Fußballspieler